Alpecin-Deceuninck er et UCI World Tour-hold. Holdet har sin hovedbase i Belgien. Holdet blev stiftet i 2009.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Belgien
Etableret i 2009